En perfekt storm er et sammenrend af hændelser som drastisk forværrer en situation.

En perfekt storm eller engelsk perfect storm kan også henføre til:

 1991 Perfect Storm - en vejrhændelse
 The Perfect Storm (bog) - en 1997 bog af Sebastian Junger om 1991 Perfect Storm
 The Perfect Storm (film) - en 2000 film efter bogen
 The Perfect Storm (album) - et album af Twista
 The Perfect Storm - en John Paul Jackson profeti og overlevelsesguide
 En perfekt storm (Johan Norberg) - En perfekt storm: Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin () af Johan Norberg.